Ричард Ли Цумвальт, мл.  или Рик Цумвальт  (;  — ) — пятикратный чемпион мира по армрестлингу и актёр, наиболее известный благодаря исполнению роли Боба «Быка» Хёрли в фильме «Изо всех сил».

Биография 

Рик Цумвальт родился в семье Ричарда Ли Цумвальта и Анны Мэй Цумвальт. Поскольку Рик был астматиком и не мог бегать, большинство видов спорта в школе были для него недоступны. Единственным видом спорта, которым он мог полноценно заниматься, стало толкание ядра. Окончив школу, Цумвальт поступил на службу в армию США.

В 1970-х Цумвальт увлёкся армрестлингом. Впервые он попробовал себя в этом виде спорта «на спор», но, по его словам, с первого взгляда влюбился в борьбу на руках. Цумвальт обладал выдающимися физическими данными (при росте 193 сантиметра Рик весил 135 килограмм и имел окружность бицепсов 60 сантиметров) и тренировался с известными мастерами армспорта, такими как Стив Симонс, Марвин Коэн и Верджил Арсиеро, проживавшими в его родной Калифорнии.

Хотя Цумвальт пять раз выигрывал титул чемпиона мира, в числе прочих победив таких знаменитых спортсменов, как Джон Брзенк, он страдал от алкоголизма и бросил пить только в 1985 году. Впоследствии Цумвальт активно участвовал в пропаганде здорового образа жизни.

Карьера в кино 

Благодаря достижениям в спорте и впечатляющей внешности (Цумвальт брил голову налысо и носил пышные усы) Рик был приглашён на одну из ролей в фильме «Изо всех сил» с участием Сильвестра Сталлоне. Изначально планировалось, что у Цумвальта будет небольшая роль, а роль «Быка» Хёрли — главного конкурента героя Сталлоне — достанется другому именитому рукоборцу — Кливу Дину. Но продюсеры решили, что зритель не поверит в возможность победы героя Сталлоне над героем Дина, потому что последний при росте в 201 сантиметр весил около 200 килограмм и мог спрятать в руке пивную банку. Продюсеры решили пригласить на роль Хёрли профессионального борца «Большого Джона Стадда», но тот не смог принять участие в съёмках из-за своих контрактных ограничений. Тогда продюсеры вернулись к кандидатуре Цумвальта:

«Мне его [Сталлоне] люди сказали, чтобы я хорошенько [психологически] раскочегарился (а я, знаете, это хорошо умею) и чтобы показал ему, что значит «раскочегариться»... Но только не швырять его и вообще никакого физического воздействия. Ну, мы встретились, пожали друг другу руки, как перед матчем, я отвернулся и моментально разогнал себя на полную катушку; ударил по столу и как заору, Слай обоссался и ломанулся к своим телохранителям. Ну, я понял, что всё - облом. Мне говорят: мол, спасибо, мы с вами свяжемся. Я такой, ага, конечно. Но когда вернулся домой, мне передали сообщение, что Слай хочет взять меня на роль!!!!»

По воспоминаниям Цумвальта, Сталлоне хотел, чтобы его герой проиграл финальный матч, но этому воспротивился продюсер Менахем Голан. Поскольку турнир снимался на виду у сотен зрителей, Голан решил провести голосование, чтобы решить, кто кого победит в фильме. Цумвальт получил неплохую поддержку, но Сталлоне сорвал шквал аплодисментов, что определило исход картины.

Роль «Быка» Хёрли стала самой известной в карьере Цумвальта, хотя в дальнейшем он снялся ещё в 27 фильмах, преимущественно выступая в отрицательных эпизодических ролях.

Другая деятельность 
В 1990-х Цумвальт выступал в составе цирковой труппы Cirque du Soleil, где демонстрировал различные силовые номера, в частности, гнул железные прутья.

Семья 
Цумвальт был женат. В браке родилось двое детей: дочь Мишель и сын Джеймс.

Смерть 
19 марта 2003 года Рик Цумвальт скончался у себя дома от сердечного приступа.

Фильмография

Примечания 

Армрестлеры США
Актёры США